

Toponyme

Alcântara, municipalité de l'État du Maranhão ;
 Centre de lancement d'Alcantara, principale base de lancement des fusées brésiliennes située à Alcântara dans le nord-est du Brésil ;

Alcántara, municipalité () de la province de Cáceres ;Extremadura ;

Alcantara, fleuve de l'Est de la Sicile ;
 Vallée de l'Alcantara ;
 Parc fluvial de l'Alcantara ;
 Gorges de l'Alcantara ;
 Gurne dell'Alcantara ;
 Mojo Alcantara, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile ;

Alcantara, municipalité de la province du Cebu ;
 Alcantara, municipalité de la province du Romblon ;

Alcântara, une paroisse urbaine du conseil de Lisbonne au Portugal ;
 Bataille d'Alcântara.

Patronyme 

 Dailenys Alcántara (né en 1991), athlète cubaine ;
 Irasema Alcántara-Ayala (née en 1970), géographe mexicaine ;
 Mireille Alcantara, soprano et professeur de chant française ;
 Paulino Alcántara (1896-1964), footballeur espagnol ;
 Rafael Alcántara (né en 1993), footballeur espagnol ;
 Raúl Alcántara (1992-), joueur de baseball dominicain ;
 Sandy Alcántara (1995-), joueur de baseball dominicain ;
 Thiago Alcántara (né en 1991), footballeur espagnol ;
 Victor Alcántara (1993-), joueur de baseball dominicain.

Autres 
Alcantara peut aussi désigner :
 Alcantara, genre de plantes de la famille des Asteraceae ;
 alcantara, tissu composite de recouvrement, fabriqué par la société italienne Alcantara.

Voir aussi 
 SS Alcantara (1913)
 RMS Alcantara (1927)
 Hôtel d'Alcantara, deuxième nom de la maison construite par l'Architecte Octave Van Rysselberghe pour Eugène Goblet à Bruxelles en 1882
 Ordre d'Alcántara, ordre militaire hispanique fondé au 

Homonymie de bateaux
Patronyme hispanique